

Persone 
 Cleveland Abbe (1838-1916) – meteorologo e astronomo statunitense
 Ernst Abbe (1840-1905) – fisico tedesco
 Robert Abbe (1851-1928) – medico statunitense
 Cleveland Jr. Abbe (1872-1934) – geografo statunitense
 Truman Abbe (1873-1955) – medico statunitense
 James Edward Abbe (1883-1973) – fotografo statunitense
 Kenshiro Abbe (1916-1985) – maestro di arti marziali giapponese
 Moe L'Abbé (1947) – hockeista canadese

Altro 
 Abbe – cratere lunare
 5224 Abbe – asteroide della fascia principale
 Lago Abbe – lago salino africano fra Etiopia e Gibuti

Pagine correlate

 Abbé